Jonasz (imię) – imię męskie pochodzenia biblijnego

 Jonasz – prorok izraelski żyjący w VIII wieku p.n.e.
 Jonasz – pseudonim Romana Kotlińskiego
 Jonasz – cesarz Etiopii
 Jonasz – libański biskup prawosławny
 Jonasz – prawosławny biskup turowski
 Jonasz – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego

 Jonasz – ugandyjski duchowny prawosławny
 Jonasz – metropolita Moskwy i Rusi, święty prawosławny
 Jonasz – święty mnich prawosławny, twórca monasteru Trójcy Świętej i św. Jonasza w Kijowie
 Jonasz – rosyjski biskup prawosławny
 Jonasz – zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Ameryce

 Jonasz – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Jonasz – rosyjski biskup prawosławny
 Jonasz – rosyjski biskup prawosławny
 Jonasz – rosyjski biskup prawosławny
 Jonasz – rosyjski biskup prawosławny

 Jonasz – w wierzeniach ruchu świętych w dniach ostatnich (mormonów) jeden z nefickich uczniów (apostołów) powołanych przez Jezusa Chrystusa
 Jonasz – w wierzeniach ruchu świętych w dniach ostatnich (mormonów) jeden z nefickich uczniów (apostołów) powołanych przez Jezusa Chrystusa